Colombias kvindefodboldlandshold repræsenterer Colombia i internationale fodboldturneringer og administreres af Colombian Football Federation. De er medlemmer af CONMEBOL. Holdet er nummer 25 i FIFA Ranking og har to gange kvalificeret sig til VM i fodbold , i i Tyskland 2011 og Canada 2015.

Hæder 
Copa América Femenina:
 Toer: 2010, 2014
 Tredieplads: 2003
Boliviske lege
 Vindere: 2009 Sucre
 Toer: 2005 Colombia
 Panamerikanske lege
 Toer: 2015
 Fjerdeplads: 2011

Colombias placering i de største turneringer 
*Uafgjort inkluderer kampe, der blev afgjort med straffesparkskonkurrence.
**Guld baggrund viser, at turneringen blev vundet.
***Rød kant viser, at turneringen blev holdt på hjemmebane.

 Mestre   Toer  Tredieplads   jerdeplads

VM i fodbold

Copa América Femenina

Olympiske lege

Aktuel trup 
Cheftræner: Felipe Taborda

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Fodbold i Colombia